Frölicher oder Froelicher ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Frölicher (* 1927), Schweizer Mathematiker
 Hans Frölicher (1887–1961), Schweizer Diplomat
 Johann Wolfgang Frölicher (1652–1700), Schweizer Architekt und Bildhauer
 Joseph-Antoine Froelicher (1790–1866), schweizerisch-französischer Architekt
 Otto Frölicher (1840–1890; auch Fröhlicher oder Froelicher), Schweizer Landschaftsmaler
 Maximilian Josef Frölicher (1851–1913), Schweizer Unternehmer

Siehe auch:
 Fröhlicher
 Frölich